

Сідар-Крест — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Сідар-Крест — переписна місцевість, штат Оклахома
 Сідар-Крест — переписна місцевість, штат Пенсільванія